Ованесян — армянская фамилия. Известные носители:

 Ованесян, Арменак Арсентьевич — полный кавалер ордена Славы.
 Ованесян, Микаэл — псевдоним историка и философа Микаэля Артемьевича Варандяна.
 Ованесян, Ованес — армянский поэт.

См. также 
 Тер-Ованесян, Арам Аветисович
 Тер-Ованесян, Игорь Арамович
 
 
 
 
 Тер-Оганесян